CZU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corozal (Colombia)